Михал Якуб Игнерский (; род. , Люблин, Польша) — польский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Михал Игнерский воспитанник баскетбольной школы родного города Люблин. Получать образование отправился в США. С 2001 по 2003 году он выступал за команду «Миссисипи Стейт» (Университет Миссисипи). Следующие три сезона Игнерский выступал на родине, где дважды завоевывал Кубок Польши и ещё два раза становился вице-чемпионом страны. Далее его карьера продолжилась в испанских клубах «Севилья» и «Лагун Аро», турецком «Бешикташе», российских командах «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань», итальянском «Динамо» (Сассари).

Сезон 2013/2014 Игнерский начал в римском «Виртусе», однако руководство клуба решило не продлевать с ним краткосрочный месячный контракт. За это время он успел сыграть четыре матча в Серии А (9,8 очков и 2,3 подборов в среднем за игру) и столько же матчей в Кубке Европы (7,8 очков и 2,8 подборов в среднем за игру).

11 февраля 2016 года Игнерский подписал контракт с итальянским клубом «Канту».

Форвард, выступающий также на позиции центрового, имеет большой опыт игры за сборную Польши.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Польши
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Гипускоа»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Канту»
Игроки сборной Польши по баскетболу